Nome di due città di fondazione nel periodo fascista in Italia:
 Mussolinia di Sardegna – oggi Arborea (OR),
 Mussolinia di Sicilia – progetto mai completato di città giardino in località Santo Pietro, frazione di Caltagirone (CT).